Aichau ist der Name folgender Orte:

 Aichau (Gemeinde Artstetten-Pöbring), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Aichau (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern